Владимир Чураков: Чураков, Владимир Дмитриевич (1937—2012) — советский и российский художник и график.
 Чураков, Владимир Сергеевич (род. 1976) — исследователь удмуртской культуры.
 Чураков, Владимир Тарасович (1927—2011) — советский передовик производства, Герой Социалистического Труда.